Beauverger oder de Beauverger ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Beauverger (1910–1972), französischer Politiker
 Maxime-Julien Émeriau de Beauverger (1762–1845), französischer Admiral
 Stéphane Beauverger (* 1969), französischer Science-Fiction-Autor und Comic-Szenarist